Paul Verhoeven (regisseur) (1938) -  Nederlands filmregisseur en publicist
 Paul Verhoeven (burgemeester) (1955) - Nederlands politicus
 Paul Verhoeven (acteur) (1901-1975) - Duits acteur en regisseur